Курдіма́нш-сюр-Ессо́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на південь від Парижа, 24 км на південь від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 109 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 276,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт. 
 Курдіманш-сюр-Ессонн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Курдіманш-сюр-Ессонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн